A 30 587-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc közigazgatási területén. Az egyik átkötő ág a Miskolc-dél csomópontban, ahol a 304-es főút kiágazik az M30-as autópályából.

Ennél a csomópontnál az M30-as majdnem pontosan északi irányban halad, egy nagy sugarú íven, a 304-es pedig délnyugat felé ágazik ki belőle. A 30 587-es a csomópontnak az az ága, amely a 304-es felől érkező forgalmat vezeti az M30-asra, Miskolc északabbi részei, távlatilag Tornyosnémeti felé. Kezdeti szakasza kétirányú, így halad át felüljárón az M30-as felett, itt kétirányú, csak a 30 586-os út betorkollásától válik egyirányúvá észak felé. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 647 méter.

A csomópont további átkötő ágai még: Miskolc északi része felől a 30 588-as, Budapest felé pedig a 30 589-es.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30587
30587
30587